Юрий Бутусов:
 Бутусов, Юрий Евгеньевич (род. 1976) — украинский журналист, главный редактор сайта Цензор.нет.
 Бутусов, Юрий Николаевич (род. 1961) — российский театральный режиссёр.